Timothy Bruce Spahr (ur. 1970) – amerykański astronom. Pracuje w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, był dyrektorem Minor Planet Center.

Odkrył 57 planetoid samodzielnie oraz 2 wspólnie z innymi astronomami. Jest również współodkrywcą jednego satelity Jowisza (Callirrhoe) i jednego Saturna (Albioriks). Odkrył także trzy komety, wliczając w to dwie komety okresowe (171P/Spahr, 242P/Spahr).

W uznaniu jego zasług jedną z planetoid nazwano (2975) Spahr.

Przypisy 

Amerykańscy astronomowie XX wieku
Amerykańscy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy komet
Odkrywcy księżyców
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Planetolodzy
Urodzeni w 1970